

Cinema 
 Lucy – film per la televisione del 2003 diretto da Glenn Jordan
 Lucy – film tedesco del 2006 diretto da Henner Winckler
 Lucy – film del 2014 diretto da Luc Besson

Geografia 
 Lucy – ghiacciaio della Terra di Oates, in Antartide
 Lucy – comune francese nel dipartimento della Mosella nella regione della Lorena
 Lucy – comune francese del dipartimento della Senna Marittima
 Lucy-le-Bocage – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione della Piccardia
 Lucy-le-Bois – comune francese nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
 Lucy-sur-Cure – comune francese nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna
 Lucy-sur-Yonne – comune francese nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna

Musica 
 Lucy – album dei Candlebox del 1995
 Lucy – album di Maaya Sakamoto del 2001

Personaggi 
 Lucy – personaggio di Elfen Lied
 Lucy – personaggio della serie tv The Big Bang Theory
 Lucy Pevensie – personaggio immaginario dei romanzi della serie Le cronache di Narnia
 Lucy van Pelt – personaggio di Peanuts
 Lucy Heartphilia - personaggio del manga Fairy Tail
 Lucy Loud – personaggio della serie televisiva A casa dei Loud
 Lucy (Austrolopiteco) - reperto fossile A.L. 288-1 datato a circa 3,2 milioni di anni fa

Altro 
 Lucy – variante del nome proprio di persona Lucia
 Carlo Lucy (1692-1760 ca.) – pittore italiano di origine inglese
 Lucy – esemplare di ominide del genere Australopithecus afarensis
 Lucy – missione spaziale della NASA
 Lucy (o BPM 37093) – stella nana bianca distante 50 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Centauro
 Lucy – rete di spionaggio antinazista al servizio dell'Unione Sovietica

Pagine correlate 
Luce (disambigua)
Luci
Lucii
Lucia